Хронология на пилотираните космически полети (1970-е)
 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

1970 г.

1971 г.

1972 г.

1973 г.

1974 г.

1975 г.

1976 г.

1977 г.

1978 г.

1979 г. 

 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Вижте също 
 Восток
 Меркурий
 Восход
 Джемини
 Аполо
 Союз
 Космическа совалка
 Шънчжоу
 Салют
 Скайлаб
 Мир
 МКС

Източници 
 Информация

Космически полети